DOX steht für:

 Dongara, IATA-Code des australischen Flughafens

Do X steht für:

 Dornier Do X, ein Verkehrsflugschiff aus dem Jahr 1929

dox steht für:

 Bussa (Sprache), ISO-639-3-Code der Sprache
 Doxing bzw. Dox, internetbasiertes Identifizieren einer ursprünglich anonymen Person 

Dox ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Dox (* 1956), österreichischer Journalist
 Gerrit L. Dox (1784–1847), US-amerikanischer Politiker
 Peter Myndert Dox (1813–1891), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Docs
 Dogs
 Docx
 Docks

Abkürzung